A97 (Groot-Brittannië), een weg in Groot-Brittannië
 de code in de Encyclopaedia of Chess Openings voor de schaakopening Hollands (schaakopening)